Финале УЕФА Лиге шампиона 2010. је одржано у суботу 22. маја 2010, и одиграно је на Стадиону Сантијаго Бернабеу. Ово је било прво финале које је одржано у суботу, уместо традиционалне среде. Утакмицу је добио Интер, који је победио Бајерн из Минхена са 2:0, и тиме је освојио триплу круну, што до тада није успело ниједном клубу ни из Италије ни из Немачке. Судијски тим је био из Енглеске, а главни судија је био Хауард Веб.

Детаљи са утакмице

Референце

Напомене

Везе ка другим чланцима 

Финала УЕФА Лиге шампиона
Спорт у Мадриду